Ве́ра Серге́евна Кушни́р (24 сентября 1926, Сталино (ныне г. Донецк) — 14 января 2011, Санта-Барбара, Калифорния) — деятель церкви евангельских христиан-баптистов, христианская поэтесса, прозаик, публицист. Член редакционной коллегии газеты «Наши дни», почётный член редакционного совета издательства «Титул», автор и ведущий «Трансмирового радио», директор протестантской миссии «Вефиль».

Получила широкую известность в Советском Союзе ещё до падения «железного занавеса». «Стихи Веры Сергеевны Кушнир знают все верующие евангельского исповедания за границей и в СССР», — писал издаваемый миссией «Свет на Востоке» альманах «Вера и жизнь» в 1983 году. «Наиболее талантливая поэтесса в среде русскоязычных евангельских верующих», — так охарактеризовал Веру Кушнир президент «Духовной дипломатии» Михаил Моргулис. «С ней было легко, она была очень трудолюбива. Я очень рад этим годам нашего сотрудничества...» — вспоминает Андрей Бондаренко, директор миссии "Свет на Востоке" в США.

Биография 
Родилась 24 сентября 1926 года в городе Сталино (ныне г. Донецк). Отец — Сергей Сергеевич Абрамович (Абрамов), мать — Евгения Львовна Розенберг. Дед — пастор и миссионер, доктор богословия Леон Лазаревич Розенберг, основатель протестантской миссии «Вефиль».

Родившийся в Екатеринославе Сергей Абрамов происходил из дворянской семьи Абрамовичей (герб «ястребец»). Со своей будущей женой познакомился на юридическом факультете Одесского университета, где Евгения Розенберг училась на историко-филологическом факультете. К тому моменту она уже была христианкой, состояла в кружке христианской молодежи при университете. Организатором кружка был писатель и проповедник профессор Владимир Марцинковский.

Спасаясь от активных военных действий Второй мировой войны, 3 сентября 1943 года семья покинула родной дом и вместе с толпой беженцев двинулась на Запад, где ей пришлось тяжело работать, чтобы выжить. 16 июля 1946 года вышла замуж за Евстахия Николаевича Кушнира. 

Религиозное обращение пережила в Германии после потери во время беременности первого ребенка. Спустя некоторое время умер от прививки второй ребенок, дочь.

В апреле 1949 года вместе с мужем переехала в Соединенные Штаты, в дальнейшем проживала в Санта-Барбаре, Калифорния. Вместе с мужем воспитали четырех детей. Скончалась 14 января 2011 года на 85-м году жизни.

Деятельность 
С 1959 года участник евангельского русскоязычного радиовещании. Подготовила и провела несколько сотен радиопередач, включая наиболее известные серии радиопередач «Христианка» и «Детская передача». Сотрудничество с одной из старейших христианских радиостанций «Трансмировое радио» позволяло транслировать передачи на территорию бывшего СССР через радиотрансляторы других стран (в частности Монте-Карло, Шри-Ланку, Свазиленд и Гуам).

В течение пяти лет совмещала работу в студии «Кодак» с радиовещанием для миссии «Россия для Христа» еще в Лос-Анджелесе, и «Reach International» после переезда в Санта-Барбару в 1969 году. В сотрудничестве с , перевела несколько десятков научных евангелизационных фильмов. Также была консультантом перевода фильма «Иисус», который на данный момент является самым широко переведённым фильмом за всю историю (более 1600 языков мира).

С 1980 года работала в директорате основанной её дедом Леоном Розенбергом миссии «Вефиль», после 1994 года некоторое время была директором миссии. Долгое время работала с Николаем Водневским, являясь членом редакционной коллегии газеты «Наши дни», издаваемой Тихоокеанским объединением славянских церквей евангельских христиан-баптистов (Сакраменто, Калифорния). Также принимала активное участие в служении миссии Свет на Востоке, в том числе публикациями в периодических изданиях миссии.

Самые популярные сборники Веры Сергеевны были изданы многотысячными тиражами, например: «Рассказы тёти Тани» (Свет на Востоке, 1993) — 70,000 экз., «Погасшая свеча» (Свет на Востоке, 2012) — 10,000 экз.. Биографическая повесть «Жизнь лишь одна: Биография Леона Розенберга» ISBN 978-3934583344, которая за пределами русскоговорящего мира более известна как «Only One Life: Biography of Leon Rosenberg» ISBN 978-1885024046, часто используется зарубежными авторами («Not Ashamed: The Story of Jews for Jesus» by Ruth Tucker, ISBN 978-1576737002; «Witnessing to Jews: Practical Ways to Relate the Love of Jesus» by Ceil Rosen and Moishe Rosen, ISBN 978-1881022350) в качестве источника к произведениями, связанными с еврейской историей и культурой.

Последний сборник произведений Веры Кушнир под названием «Погасшая свеча» вышел в свет уже после смерти автора. Согласно предисловию главного редактора , Вера Сергеевна принимала активное участие в его создании.

Библиография 
 Детские рассказы: Рассказы тёти Тани. — Корнталь: Свет на Востоке, 1989. — 97 c. (2-е изд. — Рассказы тети Тани. — Корнталь; М.: Свет на Востоке, 1993. — 119 c.).
 Земля и Небо: Стихи. — Селигенштад (Германия): CVG (Христианское издательство), 1990. — 120 c.
 Женщины-миссионерки. — Wheaton: SGP (Славянское христианское издательство), 1994. — 425 c. (переиздание: Hope of Salvation Mission, 2005).
 Избранное. — Киев: Светильник; ОРА Интернешнл, 1996. — 96 c.
 Жизнь лишь одна: Биография Леона Розенберга, основателя и директора Американо-Европейской миссии «Вефиль». — Wheaton: SGP (Славянское Христианское Издательство), 1997. 376 с.
 По следам веры…: Избранное. — Ульм: Свет на Востоке, 1998. — 320 c.
 Стихотворения: В 2-х томах. — М.: Буквица, 1999. Т. 1. 416 с.; т. 2. 352 с.
 Невидимые руки: Автобиографическая повесть — Корнталь: Свет на Востоке, 2004. — 336 c.
 Христианская семья — Hope of Salvation Mission, 2005. — 270 c.
 Женщины Библии — Hope of Salvation Mission, 2005. — 244 c.
 У Его ног (Стихи). — Киев: Свет на Востоке, 2008. — 144 с.
 Строчки на белом листе — Свет на Востоке, 2010. — 192 c.
 Стихи, как стихии… — Свет на Востоке, 2010. — 112 с.
 Погасшая свеча — Свет на Востоке, 2012. — 272 c.
 Неисчерпаемый источник. Стихи.

Литература 
 Вера Кушнир. Интервью. — Андреас Патц, Международная Христианская газета, 2006.
 Вера Кушнир. Вера, верность, вечность… — Андреас Патц, «Искренне ваш», 2011.
 Вера Кушнир. Невидимые руки. Юбилейный вечер. — BogVideo, 2011.
 Вера Кушнир. У Его ног. () — «Угол ТВ», ТБН-Россия, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Американо-Европейской миссии «Вефиль»
 Официальный сайт русской службы Трансмирового радио
 Еженедельная христианская газета «Наши Дни»

Персоналии по алфавиту
Деятели баптизма
Христианские писатели